Blondela

La famille Blondela est originaire des Ardennes, où naquit à Château-Porcien Pierre Blondela de Taisy, qui fut garde du corps du roi, Compagnie de Duras (1700-1702), et que l'on retrouve en 1706 à Saint-Malo, en qualité de lieutenant de l'Hôtel-Royal des Invalides. Il y épousa Marie Cahour et y fit souche.

Quelques membres
 François Michel Blondela, officier de marine et dessinateur français (1761-1788), membre de l'expédition de Lapérouse ;
 Jacques Pierre Blondela, marin français (1752-1782) ;
 Jacques Yves Blondela de Taisy, corsaire et navigateur français (1713-1788).

Homonymie de patronyme